Frères (französisch für "Brüder") ist Namensbestandteil zahlreicher Unternehmen aus dem französischsprachigen Raum, so von:

 Bellanger Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Neuilly-sur-Seine
 Frères Bisson, siehe Gebrüder Bisson, Pioniere der französischen Fotografie
 Louis-Auguste Bisson (1814–1876, "Bisson der Ältere") 
 Auguste-Rosalie Bisson (1826–1900, "Bisson der Jüngere")
 Burlat Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Villeurbanne
 Casavant Frères, älteste heute noch bestehende Orgelbaufirma Nordamerikas
 Frères Merian, ehemaliges Schweizer Unternehmen mit Sitz in Basel
 Koch Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Paris
 Kurth Freres S.A. Grenchen; siehe Certina SA
 Le Blon Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Paris
 Mariage Frères, französischer Hersteller von Teemischungen mit Sitz in Paris
 Maus Frères Holding, Schweizer Unternehmen im Einzelhandel mit Sitz in Genf
 Millot Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Gray
 Parant Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Neuilly-sur-Seine
 Ramus Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Chambéry
 Rochet Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Lyon
 Roquette Frères, französisches Familienunternehmen
 Roussey Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Motorrädern und Automobilen aus Meudon
 Sizaire Frères, Markenname eines ehemaligen französischen Herstellers von Automobilen aus Courbevoie
 Vilain Frères, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen aus Paris

Frères steht für:
 Frères (Haiti), Ort im Département Ouest, Haiti

Siehe auch:
 Haus des Maurel Frères (englisch The Maurel Frères Building), Teil des UNESCO-Welterbes im westafrikanischen Staat Gambia
 Frères de Saint-Gabriel, Kongregation der Frères de Saint-Gabriel ist ein katholischer Laienbrüderorden
 Frère
 Freire
 Freyre
 Frers
 Freers